Нестлер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Нестлер, Винченцо (1912—1988) — итальянский шахматист, мастер.
 Нестлер, Габи (род. 1967) — восточногерманская лыжница.
 Нестлер, Герхард (1900—1983) — немецкий композитор, музыковед и музыкальный педагог.
 Нестлер, Христиан Готфрид (1778—1832) — немецкий ботаник.
 Нестлер, Элизабет (род. 1951) — австрийская фигуристка-одиночница.